Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der Ersten Liga 2017/18.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle der Vorsaison sortiert.

Legende 
 Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft mindestens ein Mal dieses Amt innehatten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind österreichische bzw. Doppelstaatsbürger, die für österreichische Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
 Vorlagen: Vorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.

Kader

SV Ried 
Trainer: Lassaad Chabbi (1–25), Franz Schiemer (26–28), Thomas Weissenböck (ab 29)
Kapitän: Thomas Gebauer (1–36)

FC Liefering 
Trainer:  & Gerhard Struber
Kapitän: Luca Meisl (1–8, 12, 15–16, 18–24, 27, 30–32, 34–35), Emir Karic (9),  (10–11, 13–14, 17, 25–26, 28–29, 33),  (36)

SC Austria Lustenau 
Trainer: Andreas Lipa (1–11),  (12–13), Gernot Plassnegger (ab 14) & Michael Kopf (19–20)
Kapitän: Christoph Kobleder (1–4, 6–19), Martin Grasegger (5), Marco Krainz (20–22, 24–27, 29, 31–36),  (23), Sandro Djuric (28, 30)

FC Wacker Innsbruck 
Trainer: Karl Daxbacher
Kapitän: Christoph Freitag (1–2, 4, 6, 20–24, 30, 32–33, 36), Florian Jamnig (3, 5, 7–19, 25–26, 35), Roman Kerschbaum (27–29, 34), Harald Pichler (31)

WSG Wattens 
Trainer: Thomas Silberberger
Kapitän:  (1–24, 27–31, 33–36), Benjamin Pranter (25), Sandro Neurauter (26), Florian Buchacher (32)

Kapfenberger SV 
Trainer: Robert Pflug (1–4), Stefan Rapp (5–34), Karl-Heinz Kubesch (ab 35)
Kapitän: David Sencar (1–3, 6–17, 20–23, 25–27, 29–36), Paul Gartler (4–5), Tobias Kainz (18–19, 24, 28)

FC Blau-Weiß Linz 
Trainer: Günther Gorenzel (1–15), David Wimleitner (16–20), Thomas Sageder (ab 21)
Kapitän: Florian Maier (1–3, 6–12, 14, 16–17), Lukas Gabriel (4–5, 13, 15, 18–20), Thomas Hinum (21–29, 32–33), Daniel Kerschbaumer (30–31, 34–36)

SC Wiener Neustadt 
Trainer: Roman Mählich
Kapitän: Sargon Duran (1, 13–24, 26–27), Mario Ebenhofer (2–3, 5–6, 10, 25), Remo Mally (4, 7–9, 11–12),  (28–36)

Floridsdorfer AC 
Trainer: Thomas Eidler (1–23), Mario Handl (ab 24)
Kapitän: Martin Fraisl (1–21, 23–24), Mario Kröpfl (22, 25–28, 36), Robert Völkl (29), Marco Sahanek (30–35)

TSV Hartberg 
Trainer: Christian Ilzer
Kapitän: Siegfried Rasswalder (1–4, 7–16, 18, 20–35), Manfred Gollner (5–6, 17),  (19, 36)

Anmerkungen 

2017/18
Erste Liga 2017/18
Erste Liga 2017/18
Kaderliste